

Черемшанське сільське поселення — сільське поселення, Апастовський район, Татарстан
 Черемшанське сільське поселення — сільське поселення, Ішимський район, Тюменська область